Hünenstein steht 
allgemein für Megalith
konkret:
 Großsteingrab Hünensteine
 eines der Großsteingräber bei Spahn
 Hünenstein (Osterholz-Scharmbeck)
 eine Alternativbezeichnung für den Menhir von Otterberg im Staatsforst Otterberg am Dreieck der Gemeinde Heiligenmoschel, der Stadt Otterberg, beide Landkreis Kaiserslautern, und der Gemeinde Höringen, Donnersbergkreis, alle Rheinland-Pfalz
 Hünensteine von Steinkimmen
 Hünensteine I + II bei Damme 
 Oldendorfer Hünensteine 
 Volbers Hünensteine 
literarische Titel
Der Hünenstein (Kämpchen)
Der Hünenstein (Droste-Hülshoff)

Siehe auch
Hünstein